Kakanj je lahko:
 Kakanj, Bosna in Hercegovina
 Kakanj, Kistanje (Hrvaška)